Key est un mot anglais qui signifie « clef ».

Forme Key

Toponyme 

 Ballast Key, une île de l'archipel des Keys, en Floride, aux États-Unis ;
 Key Haven, une île de l'archipel des Keys, en Floride, aux États-Unis ;
 Key Largo, une île de l'archipel des Keys, en Floride, aux États-Unis ;
 Catfish Key, une île de l'archipel des Keys, en Floride, aux États-Unis ;
 Key West, une localité de l'archipel des Keys, en Floride, aux États-Unis ;
 Turkey Key, une île des Dix-mille îles, en Floride, aux États-Unis.

Patronyme 

 Charles Aston Key (1793-1849), chirurgien anglais ;
 David M. Key (1824-1900), un homme politique américain ;
 .

Autres 
Key peut désigner :
 key, également écrit caye, une petite île basse principalement composée de sable et de corail ;
 Key, un studio de développement japonais de visual novels ;
 Key, un chanteur sud-coréen ;
 KeY, un logiciel de vérification formelle pour le langage Java.

Forme Keys

Toponyme 

 Keys, une communauté non incorporée, en Oklahoma, aux États-Unis ;
 Keys, un archipel, en Floride, aux États-Unis ;
 Gopher Keys, des îles de l'archipel des Keys, en Floride, aux États-Unis.

Patronyme 

 Alicia Keys (1981-), chanteuse américaine ;
 Ancel Keys (1904-2004) scientifique américain ;
 Derek Keys (1931-2018), homme d'affaires et homme politique d'Afrique du Sud ;
 Madison Keys (1995-), joueuse de tennis américaine ;
 Randolph Keys (1966-), joueur de basket-ball américain.

Autre 

 Keys, un téléfilm de 1994.
 Keys, un album studio d'Alicia Keys sorti en 2021.